Mudrich ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Mudrich (1960–2019), deutscher Jazzmusiker
 Eva Maria Mudrich (geborene Ehrhard; 1927–2006), deutsche Schriftstellerin